Корма — задня частина корабля (плавзасобу).
 Корма — сузір'я.

Топонім 

 Корма — село в Україні, Коростенському районі Житомирської області.
 Корма — селище міського типу в Гомельській області Білорусі.